Синего́рье — посёлок городского типа в Ягоднинском районе Магаданской области России.

География 
Расположен на берегу реки Колымы, в восьми километрах ниже Колымской ГЭС.

История 
12 февраля 1971 года началось строительство пионерного поселка в Синегорье. В 1981 году строительство поселка для гидростроителей и эксплуатационников Колымской ГЭС было завершено. Статус посёлка городского типа присвоен решением Магаданского облисполкома от 11 декабря 1972 года.
C 12 декабря 1978 года по 8 июня 2000 года в поселке действовал аэропорт «Синегорье» .

Посёлок рассчитан на 10 тысяч жителей и имеет благоустроенные (по северным меркам) жилые дома, спортивный комплекс с бассейном, игровым и современным тренажёрным залом, больницу, поликлинику, профилакторий, детский сад, школу. Построен храм Пресвятой Богородицы.
На склоне одной из окружающих посёлок сопок расположена слаломная трасса с механическим подъёмником.

По состоянию на 2015 год, из-за убыли населения, в поселке заброшено около 2/3 зданий.

Градообразующими предприятиями поселка являются, ПАО «Колымаэнерго», в состав которого входит филиал «Колымская ГЭС им. Фриштера Ю. И.» и Восточные электрические сети ПАО «Магаданэнерго», располагающиеся в поселке.

Население

Галерея

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 
 
  — Ридус
 

Посёлки городского типа Магаданской области
Населённые пункты Ягоднинского района